Carboncle (mineral), mineral dit també robí.
 Carboncle o àntrax maligne, malaltia infecciosa produïda pel bacteri Bacillus anthracis que afecta a les espècies ovines i bovines
 Carboncle (heràldica), figura en forma de vuit bastonets flordelisats que ixen d'un anellet abismat.